Vittori – calciatore italiano
 Betty Vittori – cantautrice e musicista italiana
 Bruno Vittori – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Carlo Vittori – velocista  e allenatore di atletica leggera 
 Emidio Vittori – bibliotecario e poeta italiano
 Loreto Vittori – poeta, cantante castrato italiano
 Mariano Vittori – umanista, teologo e vescovo cattolico italiano
 Nicolò Vittori – canottiere italiano
 Paolo Vittori – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Roberto Vittori – ufficiale dell'Aeronautica Militare e un astronauta 
 Rossano Vittori – poeta, scrittore e regista italiano
 Rudi Vittori – alpinista e scrittore italiano